Juan Iglesias puede referirse a una de las siguientes personas:
 Juan Iglesias Garrigos (1915-2001), político español, consejero del Gobierno vasco.
 Juan Iglesias Marcelo (1931), político español, alcalde de Cáceres.
 Juan Iglesias Santos (1917-2003), jurista español, premio Príncipe de Asturias.
 Juan Antonio Iglesias Sánchez (1998), futbolista español.